Lend, Graz város egyik kerülete
 Lend, osztrák település Salzburg tartományban